Надя Тодорова Николова е българска актриса.

Биография 
Родена е на 1 ноември 1925 г. в Асеновград.

Не става веднага актриса. През 1946 г. започва да играе. Първоначално в театъра в Асеновград, в Родопския драматичен театър в Смолян, в Драматичния театър в Габрово, в Драматичния театър в Сливен и в Драматичния театър в Пазарджик, а дебюта си пред камерата прави през 1974 г. с филма „Трудна любов“. След това участва в над 30 филма, между които: „Записки по българските въстания“, „Снаха“, „Войната на таралежите“, „Дами канят“.

Има една дъщеря, която се казва Антоанета Николова Теменугова. Работи като реставратор в Прага, Чехия.

През 2005 г. БНТ заснема документален филм за Надя Тодорова в рубриката „Умно село“.

На 28 февруари 2009 г. „голямата актриса на малките роли“ остава вдовица.

Година по-късно: на 3 март 2010 г., по телевизия „Европа“ е излъчен филмът за Надя Тодорова, озаглавен „Голямата актриса на малките роли“. Автор и режисьор на 40-минутната лента е водещият на новините в телевизията Ангел Бончев.

Надя Тодорова умира на 90 години след продължително боледуване на 21 юни 2016 г. в Прага, Чехия.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен.
 „Трета награда“ – „за женска роля“ за ролята на (Костадинка) от пиесата „Одисея“ от Иван Радоев на районен преглед (Перник).
 Награда на национален преглед на българската драма и театър (1959 г.).
 Награда на национален преглед на българската драма и театър (1964 г.).

Почетен гражданин на гр. Асеновград от 2002 г.

Театрални роли 
 „На дъното“ (Максим Горки) – Василиса
 „Мотопедът“ (Недялко Йорданов)
 „Свекърва“ (Антон Страшимиров) – Костанда

Филмография 

 „Голямата актриса на малките роли“ (1990), документален за нея от Ангел Бончев

Източници

Външни препратки 
  
  Надя Тодорова в КиноПоиск
  Надя Тодорова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Българи в Чехия
Родени в Асеновград
Починали в Прага